Ikaasaajik bezeichnet:
 Ikaasaajik (Sund, Immikkeertigajik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaajik (Sund, Qeertagajik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaajik (Sund, bei Qernertivartivit), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaajik (Sund, Uippak), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaajik (Sund, bei Umiivik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland